4 cieki w Polsce:
 Ciemięga – rzeka, południowy dopływ Bystrzycy koło Lublina
 Ciemięga – rzeka, północny dopływ Bystrzycy koło Sobianowic
 Ciemięga – rzeka, lewy dopływ Bystrzycy poprzez Krężniczankę 
 Ciemięga – struga, dopływ Mininy